Název Český Krumlov má více významů:

 Český Krumlov – město v Jihočeském kraji 
 Dějiny Českého Krumlova – dějiny jihočeského města
 Český Krumlov (hrad a zámek) – hrad a zámek ve městě Český Krumlov
 Český Krumlov (planetka) – planetka s číslem 2747

Externí odkazy 
 

Český Krumlov